Grole ima više značenja:
 Grole, Brescia
 Grole, Mantua